De World Matchplay 2010 was de 17e editie van dit dartstoernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gespeeld van 17 tot en met 25 juli in de Winter Gardens in Blackpool. Phil Taylor verdedigde zijn titel met succes, door in de finale Raymond van Barneveld met 18-12 te verslaan.

Prijzengeld
Winnaar: £ 100.000
Runner-up: £ 50.000
Halvefinalisten: £ 25.000
Kwartfinalisten: £ 15.000
Tweede ronde: £ 7.500
Eerste ronde: £ 5.000
Negendarter: £ 5.000

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit plaatste zich automatisch voor dit toernooi. De andere zestien plaatsen werden ingevuld door de beste spelers uit de verschillende playerchampionships.

PDC Top 16
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  Mark Walsh
  Colin Lloyd
  Andy Hamilton
  Colin Osborne
  Simon Whitlock
  Robert Thornton
  Dennis Priestley
  Alan Tabern
  Paul Nicholson

PDPA Players Championship qualifiers
  Vincent van der Voort
  Andy Smith
  Wayne Jones
  Jamie Caven
  Co Stompé
  Mark Webster
  Wes Newton
  Gary Anderson
  Jelle Klaasen
  Tony Eccles
  Steve Brown
  Kevin Painter
  Mark Dudbridge
  Steve Beaton
  Barrie Bates

Speelschema

Darts in 2010
2010